Ва́рни () — английская фамилия, реже — имя или топоним.

Люди 
Фамилия
Основная статья: 
  (род. 1958) — американский писатель и геймдизайнер.
 Варни, Джанет (род. 1976) — американская комедиантка, актриса кино, телевидения и озвучивания, подкастер, продюсер и сценаристка.
 Варни, Джим (1949—2000) — американский актёр-комик и писатель.
  (род. 1955) — американский антимонопольный адвокат,  (1993—1994), комиссар Федеральной торговой комиссии (1994—1997), , глава  (2009—2011).
  (1844—1908) — французский композитор.
 Варни, Люк (род. 1982) — английский футболист.
 Варни, Рег (1916—2008) — английский актёр-комик кино и телевидения.
  (род. 1948) — британо-американский журналист, ведущий ток-шоу и полит-комментатор.

Имя
Основная статья: 
 Паркс, Варни (1859—1935) — австралийский политик и архитектор.

Топоним 
 Варни — деревня в Дебёсском районе Удмуртии.
 Варни — деревня в уезде Ляэнемаа, Эстония.

См. также

Примечания